Aboudou Aderodjou (1961. február 13. –) benini nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása villanyszerelő.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Játékvezetői vizsgát követően lakókörzetének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Benini labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével 1989-től a  Benin Premier League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2005-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Benini labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván asszisztensi keretében.  A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát és az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi partbíráskodástól 2005-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB, valamint a selejtező mérkőzéseken a CAF JB Coffi Codjia egyik partbírójaként foglalkoztatta. A 2006-os világtorna volt az első, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

Afrikai nemzetek kupája 
A 2006-os afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornán a CAF JB asszisztensként foglalkoztatta.

Konföderációs kupa 
A 2003-as konföderációs kupa tornán Coffi Codjia egyik segítőjeként tevékenykedett.

Források

Kapcsolódó szócikk
Labdarúgó-játékvezetők listája

Benini labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek